Niklas ist ein männlicher Vorname und Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name ist eine skandinavische und finnische Form von Nikolaus.

Vorkommen in Deutschland 
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war der Name Niklas selten in Deutschland. Ab Ende der 60er Jahre hat seine Popularität stetig zugenommen. Ab Mitte der 90er bis in die ersten Jahre des neuen Jahrtausends gehörte der Name zu den zehn am häufigsten vergebenen Vornamen für Jungen, war 2001 sogar auf Platz eins der Häufigkeitsstatistik. Seitdem hat seine Popularität leicht nachgelassen.

Namensträger

Vorname 

 Niklas Askmyr (* 1990), schwedischer Snowboarder
 Niklas Åstedt (* 1990), schwedischer Pokerspieler
 Niklas Axelsson (* 1972), schwedischer Radrennfahrer
 Niklas Bachlinger (* 2001), österreichischer Skispringer
 Niklas Bäckström (* 1978), finnischer Eishockeyspieler
 Niklas Bergendorff (* 1964), schwedischer Poolbillardspieler
 Niklas Birr (* 1974), deutscher Rallyefahrer
 Niklas Brobst von Effelt (nach 1450-um 1506), deutscher Stadtschreiber
 Niklas Dürer (1460–1539), deutscher Goldschmied
 Niklas Edin (* 1985), schwedischer Curler
 Niklas Ehrenholz (* 1995), deutscher Pokerspieler
 Niklas Eklund (* 1969), schwedischer Trompeter
 Niklas Eriksson (* 1969), schwedischer Eishockeyspieler
 Niklas Frank (* 1939), deutscher Journalist und Autor beim deutschen Wochenmagazin Stern
 Niklas Gudmundsson (* 1972), schwedischer Fußballspieler
 Niklas Gustavsson (* 1989), schwedischer Mountainbike- und Straßenradrennfahrer
 Niklas Hagman (* 1979), finnischer Eishockeyspieler
 Niklas Hartmann (* 1989), deutscher Fußballspieler
 Niklas Hede (* 1969), deutsch-finnischer Eishockeyspieler
 Niklas Heinecker (* 1984), deutscher Pokerspieler
 Niklas Henning (* 1964), schwedischer Skirennläufer
 Niklas Heyser (* 1989), deutscher Biathlet
 Niklas Hjalmarsson (* 1987), schwedischer Eishockeyspieler
 Niklas Hoheneder (* 1986), österreichischer Fußballspieler
 Niklas Holzberg (* 1946), deutscher Altphilologe
 Niklas Hult (* 1990), schwedischer Fußballspieler
 Niklas Landin Jacobsen (* 1988), dänischer Handballtorwart
 Niklas Kaul (* 1998), deutscher Zehnkämpfer
 Niklas Kohrt (* 1980), deutscher Schauspieler
 Niklas Koppernigk sen. (1454–1483), Vater von Nikolaus Kopernikus
 Niklas Kreutzmann (* 1982), grönländisch-dänischer Fußballspieler
 Niklas Kronwall (* 1981), schwedischer Eishockeyspieler
 Niklas Luhmann (1927–1998), deutscher Soziologe
 Niklas Lütcke (* 1974), deutscher Basketballspieler
 Niklas Maak (* 1972), deutscher Journalist und Architekturkritiker
 Niklas Mahrdt (* 1967), deutscher Medienwissenschaftler, Professor für Medienwirtschaft
 Niklas Mayrhauser (* 1993), österreichischer Eishockeyspieler
 Niklas Meinert (* 1981), deutscher Hockeyspieler
 Niklas Moisander (* 1985), finnischer Fußballspieler
 Niklas Müller (1809–1875), deutscher Dichter und Verleger, badischer Abgeordneter (1848)

 Niklas Olsson (* 1968), schwedischer Handballspieler
 Niklas P., Opfer eines medial breit rezipierten Tötungsdelikts in Bad Godesberg
 Niklas Persson (* 1979), schwedischer Eishockeyspieler
 Niklas Rainer (* 1983), schwedischer Skirennläufer
 Niklas Ruß (* 1990), deutscher Handballspieler
 Niklas von Salm (1459–1530), Feldherr und Verteidiger Wiens 1529
 Niklas Sandberg (* 1978), schwedischer Fußballspieler
 Niklas Skoog (* 1974), schwedischer Fußballspieler
 Niklas Stark (* 1995), deutscher Fußballspieler
 Niklas Stegmann (* 1987), deutscher Fußballspieler
 Niklas Stiller (* 1947), deutscher Mediziner und Schriftsteller
 Niklas Süle (* 1995), deutscher Fußballspieler
 Niklas Sundblad (* 1973), schwedischer Eishockeyspieler und -trainer
 Niklas Sundin (* 1974), schwedischer Gitarrist, Designer und Texter
 Niklas Sundström (* 1975), schwedischer Eishockeyspieler
 Niklas Tarvajärvi (* 1983), finnischer Fußballspieler
 Niklas Treutle (* 1991), deutscher Eishockeytorwart
 Niklas Willén (* 1961), schwedischer Dirigent
 Niklas von Wyle (1410–1478), frühhumanistischer Schriftsteller und Übersetzer
 Niklas Zennström (* 1966), schwedischer IT-Unternehmer, Entwickler von KaZaA und Skype

Zwischenname 
 Jan Niklas Berg (* 1988), deutscher Filmschauspieler
 Herman Niklas Grim (1641–1711), Arzt, Naturforscher, Ostindienreisender, Autor bedeutender Schriften über Pflanzen und Heilmittel
 Peter Niklas Wilson (1957–2003), deutscher Jazzbassist, Musikwissenschaftler und -journalist

Doppelname 
 Jan-Niklas Pietsch (* 1991), deutscher Eishockeyspieler
 Wolf-Niklas Schykowski (* 1993), deutscher Schauspieler
 Joseph-Niklas zu Windisch-Graetz (1744–1802), österreichischer Dienstkämmerer der Erzherzogin Marie Antoinette

Familienname 
 Christine Niklas (* 1954), deutsche Autorin, Journalistin und Moderatorin

 Jan Niklas (* 1947), deutscher Schauspieler
 Joachim Niklas (* 1941), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Karl J. Niklas (* 1948), US-amerikanischer Botaniker
 Max Niklas (1905–1935), deutscher Kommunalpolitiker und Gegner des Nationalsozialismus
 Patrick Niklas (* 1987), österreichischer Fußballspieler
 Patrik Niklas-Salminen (* 1997), finnischer Tennisspieler
 Rudolf Niklas (1906–1972), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Wilhelm Niklas (1887–1957), deutscher Politiker (CSU)

Siehe auch 
 Niklaas
 Niclas
 Nicklas
 Orkan Niklas

Nachweise 

Männlicher Vorname
Schwedischer Personenname
Finnischer Personenname
Familienname